Balrampur może dotyczyć: 
 Balrampur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Balrampur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh